La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Sicilia nella stagione 1953-1954.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie. Nello specifico, questo torneo ebbe una squadra in sovrannumero.

Composizione

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Verdetti
 Bagheria promosso in IV Serie.
 Plutia, Notinese, Pro Italia Paternò, Mazara e Folgore Castelvetrano retrocesse in Prima Divisione.

Risultati 
Tabellone

Note

Bibliografia 
 Annuario 1953-1954 della F.I.G.C. - Roma (1954)

Sicilia